Dinastia Shang, segona dinastia històrica xinesa 
 Ren Shang (? - 118 dC), Protector General de les Regions Occidentals sota la Dinastia Han Oriental (102-106)
 Yuan Shang (177–207), senyor de la guerra durant el període de la Dinastia Han 
 Xiahou Shang (? - 225), nebot del general Xiahou Yuan de Cai Wei 
 Shang Tsung, personatge a la sèrie de videojocs de lluita Mortal Kombat 
 Shang Yang (390 – 338 aC) estadista de Qin durant període dels Regnes Combatents